Нуево Мексико има више значења:

 Нуево Мексико (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Нуево Мексико (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мексико (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуево Мексико (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нуево Мексико (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Нуево Мексико, Ел Сабинал (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Нуево Мексико, Гранха (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нуево Мексико, Роке Хулијан Сантијаго (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Мексико, Ло де Сауседа Нумеро Дос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нуево Мексико (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуево Мексико (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Мексико, ИТАВУ (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Мексико, Колонија Агрикола (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Мексико (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Мексико (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нуево Мексико (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику